Червона нитка (Кабала) — елемент єврейської традиції. Носіння тонкої червоної нитки за повірою відводить невдачу.
 Червона нитка долі — поширене у Китаї та східній Азії повір'я про зв'язок двох людей.